Brubaker (film), een Amerikaanse dramafilm uit 1980, geregisseerd door Stuart Rosenberg

Personen 
Bill Brubaker, Amerikaans honkbalspeler
Bruce Brubaker (artiest), Amerikaans pianist, artiest
Bruce Brubaker (honkballer), Amerikaans werpster
Christine Brubaker, Canadees actrice
Clifford E. Brubaker, Amerikaans academicus
Ed Brubaker, Amerikaans striptekenaar
Harold J. Brubaker, politicus
James D. Brubaker, acteur
Jeff Brubaker, American ijshockeyspeler
Rockne Brubaker, Amerikaans schaatser